Born to be Alive (album), een muziekalbum uit 1979 van de Franse zanger Patrick Hernandez
 Born to be Alive (nummer), een nummer van bovenstaand album